Lilian Prunet, né le  à Megève en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || Boucs de Megève || Division 1
|| 9 || 0 || 0 || 0 || 10 || || || || ||
|-
| 1996-1997 || Boucs de Megève || Ligue Magnus
|| 23 || 1 || 4 || 5 || 2 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 1997-1998 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 32 || 0 || 7 || 7 || 16 || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 41 || 2 || 3 || 5 || 24 || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Albatros de Brest || Division 1
|| 31 || 4 || 9 || 13 || - || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Scorpions de Mulhouse || Division 1
|| 25 || 3 || 10 || 13 || 22 || 4 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2001-2002 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus
|| - || 1 || 3 || 4 || - || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus
|| 32 || 4 || 7 || 11 || 62 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus
|| 27 || 5 || 9 || 14 || 72 || 5 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2004-2005 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus
|| 28 || 1 || 6 || 7 || 48 || 10 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 2005-2006 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 24 || 0 || 2 || 2 || 114 || 6 || 1 || 1 || 2 || 16 
|-
| 2006-2007 || Albatros de Brest || Division 2
|| 24 || 12 || 12 || 24 || 85 || 4 || 1 || 1 || 2 || 12 
|-
| 2007-2008 || Albatros de Brest || Division 2
|| 18 || 7 || 26 || 33 || 82 || 4 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
| 2008-2009 || Albatros de Brest || Division 2
|| 15 || 3 || 13 || 16 || 49 || 8 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
| 2009-2010 || Albatros de Brest || Division 1
|| 23 || 1 || 14 || 15 || 46 || 6 || 0 || 4 || 4 || 10
|-
| 2010-2011 || Scorpions de Mulhouse || Division 1
|| 24 || 0 || 3 || 3 || 64 || 2 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2011-2012 || Scorpions de Mulhouse || Division 1
|| 26 || 3 || 8 || 11 || 32 || 6 || 0 || 1 || 1 || 20

Notes et références 

Naissance en février 1978
Naissance à Megève
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Club des Sports de Megève
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur des Scorpions de Mulhouse